Randall kan syfta på:

 Randall Amplifiers – en amerikansk tillverkare av gitarrförstärkare

Geografi

Antarktis 

 Randall (ö),

USA 

 Randall, Kansas, ort, Jewell County, 
 Randall, Iowa, ort, Hamilton County, 
 Randall, Minnesota, ort, Morrison County,

Se även 
 Mount Randall – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar